Београдска зона у сезони 1986/87. бројала је 16 клубова. Виши степен такмичења је Друга Српска лига — Центар а нижа Прва Београдска лига .	
У Друга Српску лигу — Центар прешао је ИМТ, Нови Београд као првопласирани тим.
Из лиге испадају у Прву Београдску лигу као најлошије пласирани тимови:	
 ОФК Уровци 
 Дунавац из Гроцке
 ИМ Раковица
 Кнежевац
 БАСК
 Палилулац

Клубови и локација тимова Београдске зоне
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:133%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|1. ТрудбеникБеоград
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|2. БАСКБеоград

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|3. Иван МилутиновићКрњача

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|4. Телеоптик Земун
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|5. ПолетБеоград
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|6. Палилулац
Крњача

 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|7. БудућностДобановци	
 	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|8. Срем Јаково

|---
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |9. ИМ РаковицаБеоград

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|10. ОФК Уровци Уровци 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|11. КнежевацКнежевац 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|12. ОФК ЖарковоБеоград

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|13. ИМТНови Београд

 
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|14. ДунавацГроцка

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|15. ГрафичарБеоград

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|16. Прва ИскраБарич

|}

Резултати по колима и број гледалаца

Посећеност утакмица

Жути и црвени картони, пролећни део
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left;"|
|----- align="right"
!
!colspan="2"| !!colspan="2" |Домаћин!!colspan="2" |Гост!!colspan="2" |Укупно
|----- align="right"
!
!style="text-align: left" colspan="2"| Екипе !!!!!!!!!!!!
|----- align="right"	
|1|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Трудбеник, Београд||bgcolor=#90EE90|8||bgcolor=#90EE90|1||bgcolor=#CEEBFB|8||bgcolor=#CEEBFB| ||bgcolor=#dcdbd6 |16||bgcolor=#dcdbd6 |1
|----- align="right"	
|2|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | БАСК, Београд||bgcolor=#90EE90|9||bgcolor=#90EE90|2||bgcolor=#CEEBFB|5||bgcolor=#CEEBFB| ||bgcolor=#dcdbd6 |14||bgcolor=#dcdbd6 |2
|----- align="right"	
|3|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Иван Милутиновић, Крњача||bgcolor=#90EE90|11||bgcolor=#90EE90|1||bgcolor=#CEEBFB|14||bgcolor=#CEEBFB|1||bgcolor=#dcdbd6 |25||bgcolor=#dcdbd6 |2
|----- align="right"	
|4|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Телеоптик, Земун||bgcolor=#90EE90|5||bgcolor=#90EE90| ||bgcolor=#CEEBFB|9||bgcolor=#CEEBFB|1||bgcolor=#dcdbd6 |14||bgcolor=#dcdbd6 |1
|----- align="right"	
|5|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Полет, Београд||bgcolor=#90EE90|8||bgcolor=#90EE90|2||bgcolor=#CEEBFB|8||bgcolor=#CEEBFB| ||bgcolor=#dcdbd6 |16||bgcolor=#dcdbd6 |2
|----- align="right"
|6|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Палилулац, Крњача||bgcolor=#90EE90|10||bgcolor=#90EE90| ||bgcolor=#CEEBFB|6||bgcolor=#CEEBFB| ||bgcolor=#dcdbd6 |16||bgcolor=#dcdbd6 |
|----- align="right"
|7|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Будућност, Добановци||bgcolor=#90EE90|5||bgcolor=#90EE90| ||bgcolor=#CEEBFB|8||bgcolor=#CEEBFB| ||bgcolor=#dcdbd6 |13||bgcolor=#dcdbd6 |
|----- align="right"
|8|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Срем, Јаково||bgcolor=#90EE90|9||bgcolor=#90EE90|1||bgcolor=#CEEBFB|11||bgcolor=#CEEBFB|1||bgcolor=#dcdbd6 |20||bgcolor=#dcdbd6 |2
|----- align="right"
|9|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | ИМ Раковица, Београд||bgcolor=#90EE90|6||bgcolor=#90EE90| ||bgcolor=#CEEBFB|5||bgcolor=#CEEBFB| ||bgcolor=#dcdbd6 |11||bgcolor=#dcdbd6 |
|----- align="right"
|10|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | ОФК Уровци||bgcolor=#90EE90|16||bgcolor=#90EE90| ||bgcolor=#CEEBFB|4||bgcolor=#CEEBFB| ||bgcolor=#dcdbd6 |20||bgcolor=#dcdbd6 |
|----- align="right"
|11|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Кнежевац||bgcolor=#90EE90|11||bgcolor=#90EE90|1||bgcolor=#CEEBFB|6||bgcolor=#CEEBFB| ||bgcolor=#dcdbd6 |17||bgcolor=#dcdbd6 |1
|----- align="right"
|12|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | ОФК Жарково, Београд||bgcolor=#90EE90|9||bgcolor=#90EE90|1||bgcolor=#CEEBFB|8||bgcolor=#CEEBFB| ||bgcolor=#dcdbd6 |17||bgcolor=#dcdbd6 |1
|----- align="right"
|13|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | ИМТ, Нови Београд||bgcolor=#90EE90|6||bgcolor=#90EE90|1||bgcolor=#CEEBFB|5||bgcolor=#CEEBFB|1||bgcolor=#dcdbd6 |11||bgcolor=#dcdbd6 |2
|----- align="right"
|14|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Дунавац, Гроцка||bgcolor=#90EE90| ||bgcolor=#90EE90| ||bgcolor=#CEEBFB|5||bgcolor=#CEEBFB| ||bgcolor=#dcdbd6 |5||bgcolor=#dcdbd6 |
|----- align="right"
|15|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Графичар, Београд||bgcolor=#90EE90|10||bgcolor=#90EE90|1||bgcolor=#CEEBFB|10||bgcolor=#CEEBFB| ||bgcolor=#dcdbd6 |20||bgcolor=#dcdbd6 |1
|----- align="right"	
|16|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Прва Искра, Барич||bgcolor=#90EE90|10||bgcolor=#90EE90| ||bgcolor=#CEEBFB|7||bgcolor=#CEEBFB| ||bgcolor=#dcdbd6 |17||bgcolor=#dcdbd6 |
|- align="right" bgcolor= #dcdbd6 	
!colspan="3" style="text-align: right"|Укупно:||133||11||119||4||252||15	
|}
За  Дунавац, Гроцка није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица
нема податка за жуте и црвене картоне.

Голгетер  Београдске зоне  
{| class="wikitable" style="text-align:left;" 	
|- style="background:#dcdbd6;"
|| ||Име и презиме||colspan="2"|Клуб||	
|- style="background:#c0ffc0;"
|align=right|1.||align=left |Накић||align=center|||Будућност, Добановци||align=right|18
|-	
|rowspan="2" align=right|2.||align=left |Радисављевић||align=center|||Полет, Београд
|rowspan="2" align=right|16
|-	
|align=left |Ђаконовић||align=center|||ИМТ, Нови Београд	
|-	
|align=right|3.||align=left |Јоксимовић||align=center|||ОФК Жарково||align=right|14
|- 	
| rowspan="2" style="text-align:right;"|4.||align=left |Ђорђевић||align=center|||БАСК, Београд|| rowspan="2" style="text-align:right;"|13
|-	
|align=left |Станковић||align=center|||Срем, Јаково
|-	
| rowspan="4" style="text-align:right;"|5.||align=left |Урошевић||align=center|||ИМТ, Нови Београд|| rowspan="4" style="text-align:right;"|11
|-	
|align=left |Зец||align=center|||Палилулац, Крњача
|-	
|align=left |Јефтић||align=center|||Срем, Јаково
|-	
|align=left |Јанић||align=center|||Прва Искра, Барич
|-	
| style="text-align:right;"|6.||align=left |Ржић||align=center| ||ОФК Уровци|| style="text-align:right;"|10
|-	
| rowspan="3" style="text-align:right;"|7.||align=left |Топаловић||align=center|||Полет, Београд|| rowspan="3" style="text-align:right;"|9
|-	
|align=left |Живковић||align=center|||ОФК Жарково
|-	
|align=left |Караџић||align=center|||Телеоптик, Земун
|-	
| rowspan="2" style="text-align:right;"|8.||align=left |Холод||align=center|||Кнежевац|| rowspan="2" style="text-align:right;"|8
|-	
|align=left |Ђукановић||align=center|||Будућност, Добановци
|-	
|align=right|...|| || || ||						
|}

Резултати 
{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #FFE4E1; font-size: 95%; text-align: center" class="wikitable"	
!align="left"| !! style="text-align: left" | Екипа домаћина!!  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
|- 	
!1|| style="text-align: left" |  Трудбеник, Београд	
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|3:2 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFE4E1;"|2:3 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1  	
|- !  style="background:#F0F0F0;"	
	
!2|| style="text-align: left" |  БАСК, Београд	
| style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |3:4 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 || style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 || style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |2:4 ||style="background: #FFFACD;" |1:1  	
|-	
	
!3|| style="text-align: left" |  Иван Милутиновић, Крњача	
|style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |3:3 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #C0FFC0;" |10:2||style="background: #C0FFC0;" |4:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!4|| style="text-align: left" |  Телеоптик, Земун	
|style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |5:0 ||style="background: #C0FFC0;" |5:0  ||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0	
|-	
	
!5|| style="text-align: left" |  Полет, Београд	
|style="background: #FFFACD;" |3:3 ||style="background: #FFE4E1;" |2:4||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #C0FFC0;" |6:2 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #C0FFC0;" |5:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!6|| style="text-align: left" |  Палилулац, Крњача	
|style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #C0FFC0;" |4:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 	
|-	
	
!7|| style="text-align: left" |  Будућност, Добановци	
|style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |4:2 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |6:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!8|| style="text-align: left" |  Срем, Јаково	
|style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |6:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |3:3 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 	
|-	
	
!9|| style="text-align: left" |  ИМ Раковица, Београд	
|style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |2:4 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |1:5 ||style="background: #FFE4E1;" |0:4 	
|-! style="background:#F0F0F0;" 	
	
!10|| style="text-align: left" |  ОФК Уровци	
|style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #FFE4E1;" |0:8 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1  	
|-! 	
	
!11|| style="text-align: left" |  Кнежевац	
|style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFFACD;" |3:3 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #C0FFC0;" |5:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!12|| style="text-align: left" |  ОФК Жарково, Београд	
| style="background: #C0FFC0;" |2:0 || style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:4 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 || style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |6:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!13|| style="text-align: left" |  ИМТ, Нови Београд	
| style="background: #FFFACD;" |1:1 || style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 || style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #C0FFC0;"|6:0 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!14|| style="text-align: left" |  Дунавац, Гроцка	
| style="background: #FFE4E1;" |0:2 || style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFFACD;" |3:3 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #FFE4E1;" |3:4 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |0:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
 
!15|| style="text-align: left" |  Графичар, Београд	
| style="background: #C0FFC0;" |2:1 || style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #FFFACD;" |3:3 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1
|-! style="background:#F0F0F0;"	
 
!16|| style="text-align: left" |  Прва Искра, Барич	
| style="background: #FFFACD;" |1:1 || style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX	
|}	
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 	
|| ||  ||  	
|}

Статистика

Позиције на табели по колима

Табела 

|width"50"| 
|valign="top"|

|width"50"| 
|valign="top"|	

|}

 После ицидента на утакмици ОФК Уровци — ОФК Жарково.
 ОФК Уровци минус четири бода.
 Кажњени су и виновници нереда на утакмици.
 Технички референт годину дана неће моћи да обавља послове у фудбалу
 Кажњено је и пет домаћих фудбалера са шест месеци неиграња, са четири, три и два мећа неиграња. 
 За сезону 1987/88. у Друга Српску лигу — Центар прешао је ИМТ, Нови Београд као првопласирани тим.
 Из лиге испадају у Прву Београдску лигу као најлошије пласирани тимови:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- bgcolor=#FFE4E1 
| || align=left |  Палилулац
| || align=left |  БАСК
| || align=left |  Кнежевац
|- bgcolor=#FFE4E1 
| || align=left |  ИМ Раковица
| || align=left |  Дунавац из Гроцке
| || align=left |  ОФК Уровци
|}

 У Београдска зону из Прве Београдске лиге прешли су:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- bgcolor=#C0FFC0
| || align=left |  ТЕК, Велики Црљени
| || align=left | БСК, Борча
| || align=left |  Раднички, Младеновац
|}

Напомене

Референце

Спољашње везе 
	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији

Сезоне Београдске зоне у фудбалу
Сезона 1986/87. у југословенском фудбалу